Jívaro o Jíbaro, també pronunciat Hívaro o Híbaro, es pot referir:

 Jíbaro (Puerto Rico), camperols de muntanya a Puerto Rico
 Música jíbaro, estil musical de Puerto Rico
 Jívaros, pobles indígenes del nord del Perú i est de l'Equador
 Jívaro o Shuar, un dels pobles jívaro
 Llengües jívaro, una família lingüística del nord del Perú i de l'est de l'Equador
 Jivaro, pel·lícula estatunidenca del 1954 en 3-D 
 Jíbaro, pel·lícula cubana del 1985 
 Lake Jivaro, un embassament al comtat de Shawnee, Kansas, Estats Units